HD1 steht für:
 Euro1080, erster europäischer HDTV-Sender, früher HD-1
 Hanriot HD.1, französisches Jagdflugzeug des Ersten Weltkriegs
 Hemidesmosomal protein 1, Protein
 HD1 (Galaxie), die Galaxie mit der bislang größten nachgewiesenen Entfernung von der Erde

HD1